La Coppa del Mondo di rugby a 7 2013 (in inglese 2013 Rugby World Cup Sevens; ) fu la 6ª edizione della Coppa del Mondo di rugby a 7 e si tenne a Mosca, in Russia, dal 28 al 30 giugno 2013.
La designazione di tale Paese fu resa nota tre anni prima, il 12 maggio 2010.

L'International Rugby Board aveva inizialmente paventato la possibilità che la Coppa del Mondo non fosse più disputata nel caso in cui il rugby a 7 fosse stato inserito tra gli sport olimpici a partire dalle Olimpiadi del 2016. Dopo l'espressione favorevole del Comitato Olimpico Internazionale in tal senso, tuttavia l'IRB ha deciso di mantenere la competizione spostando l'edizione successiva al 2018.

La Nuova Zelanda vinse entrambi i trofei, quello maschile e quello femminile.

Torneo maschile

Squadre

Fase a gironi
Le migliori 8 squadre si sono qualificate per la Cup, le squadre piazzate dal 9º al 16º posto per il Plate e le ultime 8 per il Bowl.

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Girone E

Girone F

Fase finale

Bowl

Plate

Cup

Torneo femminile

Squadre

Fase a gironi
Le prime due classificate di ogni girone si sono qualificate per la Cup, le altre per il Bowl.

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Fase finale

Bowl

Plate
Hanno disputato il Plate le perdenti dei quarti di finale della Cup.

Cup

Note

Voci correlate
Coppa del Mondo di rugby
Coppa del Mondo di rugby a 7
IRB Sevens World Series

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 2013
 2013
Rugby a 7 in Russia
Competizioni sportive in Russia
Rugby a 7 nel 2013